Sony Ericsson Open 2009 var en professionel tennisturnering for mænd og kvinder, som blev spillet udendørs på hard court, og det var 25. udgave af turneringen. Turneringen var en del af ATP World Tour 2009, hvor den var kategoriseret som sæsonens anden ATP World Tour Masters 1000-turnering, samt WTA Tour 2009, hvor den var kategoriseret som sæsonens anden WTA Premier Mandatory-turnering. Begge kategorier rangerede blot et niveau lavere end Grand Slam. Både mændenes og kvindernes turnering blev afviklet på Tennis Center at Crandon Park i Key Biscayne, Florida, USA i perioden 23. marts – 5. april 2009.

I herresingle vandt den fjerdeseedede skotte Andy Murray sin tredje ATP World Tour Masters 1000-titel i karrieren og blev samtidig den første britiske vinder af Sony Ericsson Open, idet han besejrede Serbiens Novak Djokovic med 6-2, 7-5 i finalen. Det var Murrays 11. ATP Tour-titel i karrieren, og sejren medførte han blev den første spiller til at vinde tre titler i 2009-sæsonen, idet han tidligere på året havde vundet turneringerne i Doha og Rotterdam. Den forsvarende mester, Nikolaj Davydenko fra Rusland, stillede ikke op til årets turnering på grund af en fodskade.

Maks Mirnji fra Hviderusland og Andy Ram fra Israel vandt deres anden doubletitel som par, da de i herredoublefinalen besejrede australierne Ashley Fisher og Stephen Huss med 6-7, 6-2, [10-7]. Sejren var Mirnjis fjerde herredoubletitel i turneringens historie (han vandt også i 2003 med Roger Federer som makker og i 2005 og 2006 med Jonas Björkman som makker), og dermed tangerede han Todd Woodbridge og Mark Woodfordes rekord for flest herredoubletitler i denne turnering. Begge finalepar var useedede, og det var første gang i Sony Ericsson Open siden 1991.

Resultater

Herresingle 

Hovedturneringen i herresingle havde deltagelse af 96 spillere. Heraf havde de 79 kvalificeret sig via deres ranglisteplacering. Derudover havde 12 spillere kvalificeret sig gennem kvalifikationsturneringen (markeret med Q nedenfor), mens de resterende 5 spillere havde modtaget et wildcard (markeret med WC nedenfor).

1. – 4. runde (øverste halvdel)

1. – 4. runde (nederste halvdel)

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Damesingle 

Hovedturneringen i damesingle har deltagelse af 96 spillere. Heraf havde de 76 kvalificeret sig via deres ranglisteplacering. Derudover havde tolv spillere kvalificeret sig gennem kvalifikationsturneringen (markeret med Q nedenfor), mens de resterende otte spillere havde modtaget et wildcard (markeret med WC nedenfor).

1. – 4. runde (øverste halvdel)

1. – 4. runde (nederste halvdel)

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Kilder / eksterne henvisninger 
 Sony Ericsson Open 
 ATP World Tour – Sony Ericsson Open 2009 – Herresingle 
 ATP World Tour – Sony Ericsson Open 2009 – Herredouble

Noter 

WTA Tour 2009
ATP Tour 2009